Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 10 – 13 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Pierwszego dnia odbywały się sprinty. Wśród mężczyzn tryumfował Norweg Tarjei Bø przed Ukraińcem Serhijem Sedniewem i Francuzem Alexisem Bœufem. Wśród kobiet tryumfowała Słowaczka Anastasija Kuźmina przed Białorusinką Darią Domraczewą i Finką Kaisą Mäkäräinen. Drugiego dnia wśród mężczyzn odbył się bieg na dochodzenie. Tryumfował w nim Norweg Tarjei Bø przed Austriakiem Simonem Ederem i Rosjaninem Iwanem Czeriezowem. W tym dniu odbywał się także wyścig sztafetowy kobiet. Wygrały go Niemki przed Ukrainkami i Norweżkami. Trzeciego dnia odbywała się sztafeta mężczyzn. Wygrali ją Norwegowie przed Austriakami i Francuzami. Tego dnia rozegrano również bieg pościgowy kobiet. Wygrała go Szwedka Helena Ekholm przed Finką Kaisą Mäkäräinen i Białorusinką Darią Domraczewą.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty – 10.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów przystąpiło 104 zawodników. W trakcie rywalizacji wycofali się  Andrij Deryzemla oraz  Karol Gombos.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodniczek. Na starcie nie pojawiła się  Alexandra Camenscic, zaś w trakcie rywalizacji wycofała się  Mari Laukkanen

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi pościgowe – 11.12.2010, 12.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów przystąpiło sześćdziesięciu najlepszych zawodników w sprincie. Wszyscy ukończyli rywalizację. 

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się sześćdziesiąt najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie stawiły się  Wang Chunli i  Veronika Vítková, a biegu nie ukończyła  Nina Klenowska.

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety – 11.12.2010, 12.12.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 26 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , ,  i .
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 21 drużyn. Reprezentacja Finlandii nie pojawiła się na starcie. Dziewięć drużyn zostało zdublowanych i musiały wycofać się z rywalizacji (, , , , , , ,  i ).

Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011